Суперэттан () — вторая по значимости футбольная лига Швеции. Состоит из 16 команд. По итогам сезона команды, занявшие первое и второе места, выходят в Аллсвенскан, занявшая третье место — играет переходные матчи за выход в Аллсвенскан; команды, занявшие 2 последних места, вылетают в Дивизион 1, занявшие 13 и 14 места — играют переходные матчи с командами из Дивизиона 1 за право остаться в Суперэттан.

История

См. также 
 Система футбольных лиг Швеции

Ссылки 

 Страница на сайте Шведской футбольной ассоциации

 
Швеция